Венсан Линдон (; род. 15 июля 1959, Булонь-Бийанкур, О-де-Сен, Франция) — французский актёр, режиссёр, сценарист.

Биография 
С 1990 по 1995 годы Линдон находился в отношениях с принцессой Монако Каролиной. В настоящее время расстался со своей супругой, французской актрисой Сандрин Киберлен.

Его друзьями являются Клод Ширак и Патрик Брюэль. Самым известным его фильмом является фильм «Студентка», в котором его партнёршей была Софи Марсо.

В 1993—2013 годах пять раз был номинирован на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль, но ни разу не выиграл (в 1993 году — «Кризис», в 2000 — «Мой маленький бизнес», в 2008 — «Те, кто остаётся», в 2010 — «Добро пожаловать», в 2013 — «За несколько часов до весны»). Свой «Сезар» Венсан получил с шестой попытки в 2016 году за главную роль в фильме «Закон рынка».

В 2013 году избран президентом жюри 39-го фестиваля американского кино в Довиле.

В 2015 году был удостоен награды Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший актер» за фильм «Закон рынка».

В 2022 году возглавит жюри 75-го Каннского кинофестиваля.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Магритт»
Киноактёры Франции